В одиночному жіночому розряді тенісного турніру South Australian Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі, яка знялась за рахунку 7-5, 2-2 через травму лівого стегна.

Сіяні гравчині 

  Сью Баркер (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (фінал)
  Беттіна Бюнге (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (Переможниця)

 Сью Лео (чвертьфінал)
 Неріда Грегорі (1-ше коло)
 Марселла Мескер (2-ге коло)
 Джанет Ньюберрі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

South Australian Open